Bosse (Bose) – wieś w województwie podlaskim, w powiecie sejneńskim, w gminie Sejny.
 Bose – alternatywna transkrypcja nazwy chińskiego miasta Baise.
 Bose Corporation – firma amerykańska, producent sprzętu audio.
 Jagadis Chandra Bose (1858–1937) – indyjski fizyk i fizjolog roślin
 Subhas Czandra Bose (1897–1945) – indyjski polityk
 Satyendra Nath Bose (1894–1974) – indyjski fizyk, specjalizujący się w fizyce matematycznej.